Il singolare del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Filip Prpic che ha battuto in finale Jo-Wilfried Tsonga 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)

 George Bastl (primo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)
 Tomáš Cakl (primo turno)
 Grégory Carraz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2006